Invasione della Corsica  – avvenuta nel 1553 ad opera dei francesi, degli ottomani e di alcuni esiliati corsi
Invasione della Corsica  – avvenuta tra il 1768 e il 1769 ad opera dei francesi
Invasione della Corsica – avvenuta nel 1794 ad opera degli inglesi